Ивамото () — японское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ивамото, Акико (род. 1978) — японская гребчиха.
 Ивамото, Масаюки (род. 1954) — японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов. 
 Ивамото, Тэруо (род. 1972) — японский футболист.